Сеньора-да-Сауде () - фрегезия (район) в муниципалитете Эвора  округа Эвора в Португалии. Территория – 34,03 км². Население – 9415 жителей. Плотность населения – 276,7 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Эвора